al-Bahr al-ahmar (, deutsch Rotes Meer) bezeichnet:

 al-Bahr al-ahmar (Bundesstaat), einen sudanesischen Bundesstaat
 Gouvernement al-Bahr al-ahmar, ein ägyptisches Gouvernement